Lisa St Aubin de Terán, een Brits schrijfster
Saint-Aubin (België), een deelgemeente in de Belgische provincie Namen
Saint-Aubin (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Fribourg
Saint Aubin (Jersey), een havenstad op Jersey
Saint-Aubin (kaas), een Franse kaassoort
in samenstellingen:
Saint-Aubin-Sauges, een gemeente in het Zwitserse kanton Neuchâtel

 Saint-Aubin (Aisne) 
 Saint-Aubin (Aube) 
 Saint-Aubin (Côte-d'Or)
 Saint-Aubin (Essonne) 
 Saint-Aubin (Indre) 
 Saint-Aubin (Jura) 
 Saint-Aubin (Landes) 
 Saint-Aubin (Lot-et-Garonne) 
 Saint-Aubin (Noorderdepartement)
 Saint-Aubin (Pas-de-Calais)

ook:

Andere plaatsen in Frankrijk:
 Saint-Aubin (Anzin-Saint-Aubin), dorp in Anzin-Saint-Aubin, Pas-de-Calais